A Segunda División 1978–79-es szezonja volt a bajnokság negyvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az AD Almería lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2